Никола́й Петро́вич Мозгово́й (; 1 сентября 1947, с. Сарнов, Хмельницкая область — 30 июля 2010, с. Кийлов, Киевская область) — украинский эстрадный певец (тенор), композитор, народный артист Украины (1993).

Краткая биография 

1962—1966 — Студент Черновицкого музыкального училища
1969—1973 — Студент Харьковского юридического института. Учебное заведение не закончил не сдав государственные экзамены
1971—1973 — Учащийся Республиканской студии эстрадно-циркового искусства при Укрконцерте в Киеве
Учился в Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по специальности «сольное пение» (класс Константина Огневого)
1971—1994 — Артист эстрады, солист-вокалист Укрконцерта. Начинал карьеру эстрадного певца в ВИА «Беркут» (Ивано-Франковск), в 1977 году был приглашён в Киевский мюзик-холл
1979 — После исполнения песни «Рідний край» () Софией Ротару становится известным композитором.
1986 — Звание заслуженного артиста Украинской ССР
Лауреат Республиканских, Всесоюзных и Международных конкурсов артистов эстрады. В качестве композитора неоднократно становился лауреатом песенного конкурса Центрального телевидения СССР «Песня года»
1986 — Организовал собственную аккомпанирующую группу «Вересень» (рус. «Сентябрь»). Исполняя сольную авторскую программу, некоторое время был самыми оплачиваемыми певцом на Украине
Одно время был референтом ЦК ЛКСМУ по культуре, а затем парторгом Укрконцерта
1991 — Прекращает концертную деятельность и занимается менеджментом в сфере шоу-бизнеса: возглавлял Украинский художественный фонд им. В. Ивасюка (с 1993 г.), устраивал песенные фестивали («Море друзей», Ялта; имени В. Ивасюка, Черновцы), в рамках которых проводились конкурсы молодых исполнителей современной украинской песни, руководил собственной студией звукозаписи, которая со временем переросла в Государственный театр песни
1993 — Звание народный артист Украины
1994 — Попал в автомобильную аварию, в результате которой получил перелом позвоночника и долго восстанавливался
1994—1999 — Директор и художественный руководитель Украинского государственного театра песни
1997 — Киевский еженедельник «Бульвар» публикует скандальное интервью Мозгового, в котором он крайне негативно высказался о современной украинской эстраде и обвинил украинских певцов в повальном пении под фонограмму. После публикации интервью Николай Петрович приобрел много врагов. Под срывом оказался фестиваль «Море друзей» и конкурс молодых исполнителей в Ялте (должен был проходить под патронатом супруги Президента)
1999 — На преподавательской работе (профессор (2004), заведующий кафедрой теории и методики постановки голоса Института искусств Национального педагогического университета им. М. Драгоманова)
2001—2007 — Один из основателей и член Совета партии «Справедливость»
2005, март — Генеральный директор и художественный руководитель Национального дворца искусств «Украина»
2007 — Звание кандидата искусствоведения. Тема диссертации: «Становление и тенденции развития украинской эстрадной песни»
2007, 31 августа — К своему 60-летнему юбилею награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени «за выдающийся личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, многолетний плодотворный труд»
2010, 30 июля — Утром во сне остановилось сердце. Прощание с композитором прошло 1 августа во дворце «Украина». Отпевание состоялось в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Похоронен на Байковом кладбище

Семья 
 Жена — Виолетта Борисовна Мозговая (р. 1954), главный режиссёр Национального дворца искусств «Украина»
 Дочь — Алёна Николаевна Мозговая (р. 1974), певица, продюсер, экс-сожительница певца Александра Пономарёва

Творчество 
Песни Николая Мозгового известны не только на Украине, но и далеко за её пределами:
 «Край, мій рідний край» () (сл. Н. Мозговой)
 «Минає день, минає ніч» () (сл. Ю. Рыбчинский)
 «Знов я у гори іду» () (сл. Ю. Рыбчинский)
 «Зачаровані слова» () (сл. В. Герасимов)

Факты 
 Реакция на интервью Мозгового еженедельнику «Бульвар» 1997 года:
История современной украинской журналистики делится на два периода: до интервью Мозгового «Бульвару» и после

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.umka.com.ua
 Профиль на сайте «Українські пісні»
 Интервью Николая Мозгового еженедельнику «Бульвар», 01 февраля 2005 года
 Интервью Николая Мозгового газете «Факты и комментарии», 29 апреля 2005 года
 Интервью Николая Мозгового газете «Новая»
 «Минає день, минає ніч». Поёт Николай Мозговой
 Посмертный клип Николая Мозгового «Из трёх времён»
 
 
 

Выпускники Киевской консерватории
Кандидаты искусствоведения
Похороненные на Байковом кладбище
Выпускники Черновицкого музыкального училища